Madras ist:
 der frühere Name der südindischen Stadt Chennai
 eine ehemalige Provinz Britisch-Indiens, siehe Madras (Präsidentschaft)
 ein ehemaliger indischer Gliedstaat (1947 bis 1956) in den Grenzen der Präsidentschaft Madras
 ein 1956 gegründeter indischer Bundesstaat, seit 1969 Tamil Nadu
 ein nach der Stadt Madras benannter Stoff mit meistens andersfarbiger Musterung
 eine scharfe Curry-Variante
 der Name einer Stadt in den USA, siehe Madras (Oregon)
 eine Hühnerrasse, siehe Madras (Huhn)
 der frühere Name der südafrikanischen Stadt Mahukule
 ein Kernkraftwerk im indischen Bundesstaat Tamil Nadu
 Motoneuron-Krankheit Madras, eine seltene Erbkrankheit

Madras ist der Familienname folgender Personen:
 Monika Madras (* 1940), deutsche Tänzerin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Matras